Gasthauskapelle steht für
 Gasthauskapelle Holzweiler
 Gasthauskapelle Zülpich